Buchenbach (Baden-Württemberg)
 Büchenbach (Beieren)